Mats Berglund kan syfta på

 Mats Berglund (folkmusiker)
 Mats Berglund (grafiker) (1925–1994), tecknare och grafiker
 Mats Berglund (politiker) (född 1970), politiker (miljöpartist), historiker och forskare
 Mats Berglund (producent)